

Persone 
Leonida I – re di Sparta, che combatté nella battaglia delle Termopili
Leonida II – re di Sparta
Leonida di Rodi – atleta greco antico
Leonida di Taranto – poeta greco antico

Florica Leonida – ex ginnasta rumena
Gheorghe Leonida – scultore rumeno

Altro 
Leonida – nome proprio di persona italiano maschile
 Leonida –  scultura della Grecia antica

Pagine correlate
Leonidas